Monterosi Tuscia Football Club je italský fotbalový klub hrající v sezóně 2022/23 ve 3. italské fotbalové lize sídlící ve městě Monterosi v regionu Lazio.

Klub byl založen v roce 1968 jako Società Sportiva Monterosi. Prvních 40 let klub hrál v amatérské soutěže. Až od sezony 2009/10 hraje 6. ligu. Čtvrtou ligu hrál poprvé v sezoně 2016/17. Po šesti sezonách postoupil do třetí ligy, kterou hraje již druhou sezonu po sobě.

Změny názvu klubu 
 2005/06 – 2010/11 – ASD Monterosi (Associazione Sportiva Dilettantistica Monterosi)
 2011/12 – 2014/15 – ASD Real Monterosi (Associazione Sportiva Dilettantistica Real Monterosi)
 2015/16 – ASD Nuova Monterosi (Associazione Sportiva Dilettantistica Nuova Monterosi)
 2016/17 – 2020/21 – Monterosi FC (Monterosi Football Club)
 2021/22 – Monterosi Tuscia FC (Monterosi Tuscia Football Club)

Získané trofeje

Vyhrané domácí soutěže 
 4. italská liga (1×)
 2020/21

Kronika Monterosi Tuscia FC

Účast v ligách

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Profil na transfermarkt.de 

Italské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1968